Maria Francisca van Bragança, infante van Portugal (Paleis van Queluz, Portugal, 22 april 1800 - Gosport, Engeland, 4 september 1834), was een Portugese prinses en een dochter van koning Johan VI van Portugal en Charlotte Joachime van Spanje. Haar volledige naam was: Maria Francisca de Assis da Maternidade Xavier de Paula de Alcântara Antonia Joachime Gonzaga Charlotta Monica Senhorinha Soter e Caia van Bragança.

Ze trouwde in 1816 met infant Carlos María Isidro de Borbón, een zoon van koning Karel IV van Spanje en koningin Maria Louisa van Bourbon-Parma. Maria Francisca stierf plots in 1834. Daarna hertrouwde Carlos met de oudere zuster van Maria Francisca, Maria Theresia.

Maria Francisca werd moeder van drie zonen:

 Karel Lodewijk (31 januari 1818 - 13 januari 1861), was als Karel VI de tweede carlistische troonpretendent.
 Johan Karel (15 mei 1822 - 21 november 1887), trouwde met Maria Beatrix van Oostenrijk-Este.
 Ferdinand (1824 - 1861), bleef ongehuwd.

Huis Bragança
Carlisme
Portugal, M